South Fork peut désigner :
 South Fork Kuskokwim, un cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis, affluent du fleuve Kuskokwim, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 South Fork Koyukuk, un cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, affluent de la rivière Koyukuk, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 South Fork Fortymile, un cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, affluent de la rivière Fortymile, dans la région de recensement de Southeast Fairbanks ; 
 South Fork, péninsule des États-Unis située sud-est de l'île de Long Island 
 South Fork, une localité du comté de Rio Grande, dans le Colorado ;
 South Fork, un borough du comté de Cambria en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Southfork Ranch au Texas.